Carum adamovicii är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen von Halácsy. Carum adamovicii ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
adamovicii